Vegas de Machaco es un despoblado de la provincia de Cáceres (Extremadura, España), partido judicial de Coria, comarca de Sierra de Gata y término de Valverde del Fresno. Está situado en la ladera de un monte, a 457 m de altitud, junto al curso alto del arroyo Sobreros, afluente del río Erjas. Ocupa una superficie de 0,30 ha y se compone de doce casas ruinosas, cubiertas por la vegetación natural. Se ubica a 40º12'12" de latitud Norte y 6º57'11" de longitud Oeste. Dista 13 km de la villa de Valverde del Fresno. El entorno natural está formado básicamente por pinos, encinas, robles, brezos, jaras, zarzas y helechos. Su situación geográfica, en las primeras estribaciones de la sierra de la Malvana, hace que apenas existan tierras de cultivo, salvo algunos olivares. Este despoblado está muy cerca de los afamados vieros de Valverde del Fresno, explotaciones mineras a cielo abierto, excavadas en la dirección de las vetas del metal aurífero, provenientes de la época romana. Fue abandonado en la década de 1970 por su aislada y agreste situación y su corto vecindario.

Despoblados de la provincia de Cáceres
Valverde del Fresno